Верхняя Шарденьга — село в Великоустюгском районе Вологодской области. Административный центр Верхнешарденгского сельского поселения и Верхнешарденгского сельсовета.

Расстояние до районного центра Великого Устюга по автодороге — 46,5 км. Ближайшие населённые пункты — Жуково, Горбачево, Мурдинская, Слободчиково.

По переписи 2002 года население — 209 человек (102 мужчины, 107 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Мусорный полигон 
Планируется рядом в сторону деревни Горбачево, 65 га.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района